Правоторов — русская фамилия; имеет женскую форму Правоторова.

Известные носители:
 Правоторов, Геннадий Геннадьевич (1957—2012) — советский и русский художник.
 Правоторов, Геннадий Иванович (род. 1941) — советский и русский художник, скульптор.
 Правоторов, Николай Иванович (1903—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. .

См. также 
 Провоторов